Буасе́ () — название нескольких коммун во Франции:

 Буасе (Канталь) — в департаменте Канталь.
 Буасе (Эро) — в департаменте Эро.
 Буасе (Верхняя Луара) — в департаменте Верхняя Луара.